

Fantascienza 
 Saru - personaggio immaginario di Star Trek: Discovery

Geografia 
 Saru - villaggio del comune di Valea Mare, in Romania
 Saru - villaggio del comune di Mõniste, in Estonia
 Castello di Saru - castello della città di Semnan, in Iran

Nomi 
 Saru - nome

Sport 
 SARU (South African Rugby Union) - organismo di governo del rugby a 15 in Sudafrica